Блех ():
 Блех () — листовой, металлический лист.

Фамилия 
 Блех, Ханс Кристиан (1915—1993) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.
 Блех, Лео (1871―1958) ― немецкий дирижёр и композитор.
 Блех, Эфраим Филипп — немецкий врач, доктор медицины; в конце XVIII века практиковал в Российской империи.

См. также 
 Бляха

Примечания